El término resonancia magnética (abreviado «RM») puede referirse:

a la resonancia magnética nuclear;
a la resonancia de espín electrónico;
a la imagen por resonancia magnética (IRM)
a la imagen por resonancia magnética funcional (IRMf)